Leonardo Soto Montesinos (Sevilla, 1937. május 12. –) spanyol nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

A Spanyol labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

1976-ban Magyarországra az UEFA XXIX. ifjúsági tornájára érkezett a spanyol csapattal.

Források 
 Játékvezető - 1976. XVIII. évfolyam 4. szám
 worldfootball.net

Spanyol labdarúgó-játékvezetők
1937-ben született személyek
Élő személyek